Честер Морни Уильямс (; 8 августа 1970 — 6 сентября 2019) — южноафриканский регбист, выступавший на позиции винга. Он был единственным чернокожим игроком состава сборной ЮАР, выигравшего чемпионат мира 1995 года, а на самом чемпионате он занёс четыре попытки в четвертьфинале, отыграв полуфинальный и финальный матчи. В Кубке Карри он выступал за команду «Уэстерн Провинс». После завершения игровой карьеры работал тренером национальной сборной по регби-7, тренировал сборные Уганды и Туниса, а также команду «Тимишоара» и команду университета Западно-Капской провинции.

Игровая карьера 
Карьера Уильямса началась после падения апартеида, в 1991 году, когда он выступал за команду «» и играл там до 1998 года. В 1999 году в составе клуба «» он выиграл Кубок Карри. Дебютную игру за сборную ЮАР провёл 13 ноября 1993 года против Аргентины в Буэнос-Айресе, которая завершилась победой «Спрингбокс» со счётом 52:23, и в той же игре Честер занёс попытку. Изначально он был включён в заявку сборной на домашний чемпионат мира 1995 года, однако из-за травмы был исключён из состава, но лишь на время. В четвертьфинале против сборной Самоа Честер снова попал в заявку команды и продемонстрировал всю свою мощь, занеся четыре попытки самоанцам. Также он сыграл в полуфинале против Франции и в финале против Новой Зеландии, в котором южноафриканцы победили со счётом 15:12.

Чернокожий Уильямс с ростом 174 см и весом 84 кг по прозвищу «Чёрная жемчужина» стал первым игроком не белого происхождения, вошедшим в состав «Спрингбокс» на чемпионатах мира, но не первым в истории не белым игроком сборной ЮАР: в начале 1980-х годов в сборной играли  и  (дядя Честера). В связи с политикой апартеида вплоть до 1992 года в ЮАР были отдельные регбийные союзы, управляемые белыми, чёрными и цветными.

В связи с травмами колена, полученными в 1996 и 1997 годах, Уильямс завершил игровую карьеру в сборной слишком рано: 26 ноября 2000 года в Кардиффе состоялся матч между ЮАР и Уэльсом, который стал последним для Уильямса в регбийке сборной. Всего Честер Уильямс сыграл 27 матчей в составе «Спрингбокс», набрав 70 очков благодаря 14 попыткам. Помимо победы в Кубке мира 1995 года, в активе Уильямса оказался также и Кубок трёх наций 1998 года, где Честер сыграл два матча, выйдя на замену.

Личная жизнь 
В 2002 году Честер Уильямс выпустил свою биографию под простым названием «Честер» (), в которой утверждал, что некоторые игроки чемпионского состава 1995 года (например, Джеймс Смолл) отпускали в его адрес расистские шутки. Уже много позже Уильямс разъяснил, что в сборной никто не опускался до оскорблений, так как там царила атмосфера веселья и дружелюбия; все перепалки возникали только в национальном чемпионате или Кубке Карри, если игроки выступали друг против друга.

В 2009 году Клинт Иствуд снял фильм «Непокорённый» о чемпионате мира 1995 года и о преодолении Южной Африкой эпохи апартеида. Роль Честера Уильямса сыграл ещё один южноафриканский регбист,  (его лицо также было изображено на борту самолёта авиакомпании SAA). В фильме было показано, как чернокожие дети восхваляли Уильямса как своего кумира в регби, хотя журналист  сомневался в достоверности этого эпизода, так как Честер Уильямс называл себя не «чернокожим» (), а скорее «цветным» (). Также Карлин писал, что Марк Эндрюс, владевший языком коса, привлекал внимание городка Звиде куда больше, чем Уильямс. Уильямс и его друг Рудольф де Ве (тренер по регби, проживающий в Дубае) были консультантами, которые обучали актёров регбийному мастерству; среди подопечных Уильямса был и сыгравший главную роль Мэтт Деймон.

Уильямс дважды участвовал в эстафете Олимпийского огня в ЮАР: в преддверии Олимпиады в Афинах и Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В 2010 году он участвовал в велогонке на горных велосипедах  вместе с некоторыми бывшими игроками, участвовавшими в соревновании Untamed African MTB Race.

Тренерская карьера 
В 2001 году Честер Уильямс был назначен главным тренером сборной по регби-7, которая в 2002 году завоевала на играх Содружества бронзовую медаль, а в сезоне Мировой серии  стал серебряным призёром. С командой он работал до 2003 года. Не обладая опытом работы с командами по регби-15, Честер вошёл в число кандидатов на пост тренера сборной ЮАР после отставки Рудольфа Страули, однако эту должность занял Джек Уайт в 2004 году. В том же году Уильямса назначили тренером клуба «Кэтс» из Супер 12, однако в июле 2005 года он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов: команда проиграла почти все матчи, выиграв всего одну встречу, и заняла предпоследнее место в сезоне Супер 12 2005 года. В 2006 году Уильямс был назначен главным тренером второй сборной ЮАР и параллельно некоторое время проработал в сборной Уганды. С 7 сентября 2006 года он был тренером клуба «Мпумаланга Пумас» в Кубке Карри, заключив двухлетний контракт с клубом, но в середине 2007 года ушёл в отставку. В 2008 году он боролся за место главного тренера сборной ЮАР во второй раз, но проиграл конкуренцию Питеру де Вильерсу.

Последние годы жизни 
В последние годы Уильямс работал главным тренером команды университета Западно-Капской провинции, участвовавшей в студенческом первенстве ЮFР и выигравшей Щит Варсити () в 2017 году.

Честер Уильямс скончался 6 сентября 2019 года в возрасте 49 лет от сердечного приступа. Уильямс стал четвёртым по счёту умершим игроком-чемпионом мира 1995 года: до него умерли Рубен Крюгер, Йост ван дер Вестёйзен и Джеймс Смолл (умер за 2 месяца до кончины Уильямса).

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Уэстерн Провинс»
Игроки РК «Лайонз»
Чемпионы мира по регби
Умершие от сердечной недостаточности
Регбийные тренеры ЮАР
Игроки сборной ЮАР по регби
Игроки сборной ЮАР по регби-7
Тренеры сборной Туниса по регби